Het tennistoernooi US Open werd in 1991 bij de mannen voor de 111e keer gehouden. De als tweede geplaatste Zweed Stefan Edberg won het toernooi door in de finale de Amerikaan Jim Courier met 6-2 6-4 6-0 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1991